Pałac pod Krzysztofory
 Galeria Krzysztofory
 Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa